Bosnien og Hercegovinas første division i fodbold er Bosnien og Hercegovinas bedste fodboldliga for herrer. To hold rykker hver sæson ned, mens to hold rykker op. 

D. 31. juli 2012 præsenterede det nationale fodboldforbund, at de havde lavet en aftale med BH Telecom, hvilket har givet ligaen det nuværende navn.

Premier League mestre 

Fodbold i Bosnien-Hercegovina
Sport i Bosnien-Hercegovina
Etableret i 2000
Fodboldligaer